Gokart bzw. Go-Kart bezeichnet im Deutschen verschiedene Fahrzeuge:

 das im Kartsport verwendete Kart
 ein pedalgetriebenes Kinderfahrzeug mit vier Rädern, siehe Tretauto
 ein pedalgetriebenes Fahrzeug der Firma Kettler mit vier Rädern, siehe Kettcar (Spielzeug)